Военно-морские силы Алжирской Народной Демократической Республики () включают флот, береговую оборону и береговую охрану.

Общие сведения 

Флот Алжира представлен в основном кораблями, переданными Советским Союзом до 1983 года. В состав алжирского флота на 2008 год входило 15 боевых кораблей (2 подводные лодки проекта «Мубарак» (проект 877Э), 3 фрегата типа «Мурад Раис» (проект 1159.2), четыре корвета типа «Джебель Шенуа» (проект 802), три корвета проекта 1234, два десантных корабля типа «Калаат», один десантный корабль проекта 771, 1 учебный корабль «Суммам» (типа «Дасинь» производства КНР) и 24 боевых катера (9 ракетных проекта 205 и 15 артиллерийских типа «Кебир»). В состав береговой охраны Алжира на 2008 год входило пять патрульных катеров и восемь вспомогательных судов.

Корабли алжирского флота базируются в военно-морских базах Алжир, Мерс-эль-Кебир и Джиял, штаб береговой охраны находится в порту Аннаба.

В интересах ВМС Алжира используются пять самолётов из состава ВВС Алжира: 3 «Фоккер» F-27 и 2 «Супер Кинг Эр 200».

История

Организационный состав

Пункты базирования

Боевой состав

Флот 
Источники:

Флаги кораблей и судов

Звания 
 Матрос (بحار)
 Старший матрос (كبار بحار)
 Квартирмейстер (أمين المخازن)
 Боцманмат (بومبرمان)
 Боцман 2-го класса (سفان 2st صنف)
 Боцман 1-го класса (سفان 1st صنف)
 Старший боцман 2-го класса (كبار سفان الدرجة 2)
 Старший боцман 1-го класса (كبار سفان 1st صنف)
 Лейтенант (الملازم)
 Старший лейтенант (أقدم ملازم)
 Капитан-лейтенант (الملازم)
 Капитан 3-го ранга (النقيب رتبة 3)
 Капитан 2-го ранга (قائد رتبة 2)
 Капитан 1-го ранга (القائد 1-ش رتبة)
 Контр-адмирал (العميد)
 Вице-адмирал (نائب أدميرال)
 Адмирал (العميد)
 Адмирал флота (أدميرال الأسطول)

Примечания

Литература 
 

Военно-морские силы Алжира